Zufferey ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Glauser-Zufferey (* 1954), Schweizer Politikerin (SVP)
 François Zufferey (* 1950), Schweizer Romanist
 Gabriel Zufferey (* 1984), Schweizer Jazzmusiker
 Roger Zufferey (1936–2010), Schweizer Jazzmusiker